

Personnes

 Bernard Tomasini (1947-), homme politique et haut fonctionnaire français ;
 Enzo Tomasini (2001-), acteur français ;
 George Tomasini (1909-1964), monteur américain ;
 Jeanne Tomasini (1920-2022), écrivaine corse ;
 Louis Tomasini, facteur de pianos et clavecins italien ;
 Luigi Tomasini (1741-1808), violoniste et compositeur italien ;
 René Tomasini (1919-1983), homme politique français ;
 Stefano Tomasini (1963-), coureur cycliste italien ;